Helton – miejscowość w Karolinie Północnej (USA)
 Helton – miejscowość w Kentucky (USA)
 Helton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Helton da Silva Arruda – brazylijski piłkarz